Slovo Louka má několik významů:

 louka – přirozeně travnatý nebo zatravněný pozemek (nejde-li o trávník)

 obce
 1. Louka (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 2. Louka (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 3. Louka u Litvínova – obec v okrese Most

 části obcí
 4. Louka (Nová Ves) – vesnice v obci Nová Ves v okrese Sokolov
 5. Louka (Jemnice) – vesnice spadající pod město Jemnice v okrese Třebíč
 6. Louka (Vojníkov) – vesnice v obci Vojníkov v okrese Písek
 7. Louka (Vrbatův Kostelec) – vesnice v obci Vrbatův Kostelec v okrese Chrudim
 8. Louka (Znojmo) – vesnice (městská čtvrť) na katastrálním území Znojmo-Louka v místní části Znojmo okresního města Znojma
 9. Louka – název vesnice Květnová, části města Ostrov v okrese Karlovy Vary, v letech 1948–1950
 Dlouhá Louka – více míst

 různé významy (rozcestníky)
 Černá louka
 Hraniční louka
 Nová Louka

 stavby
 Louka (hrad) – zřícenina hradu u obce Louka v okrese Blansko
 N-S 63 Louka – pěchotní srub v katastru obce Borová

příjmení
 František Louka – hlavní hrdina filmu Kolja

jiné významy
 zelená louka – výraz pro doposud nezastavěné (neurbanizované) místo, greenfield
 zelená louka – jednoduchá karetní hra

Související články 
 Louky
 Loučka
 Luka
 Lučina
 Loukov
 Loučná
 Luční
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Louka“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Louka“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno